«Касымпаша» () — турецкий футбольный клуб из района Бейоглу города Стамбула, выступающий в Турецкой Суперлиге. Основан в 1921 году под названием «Алтынтуг». Домашние матчи проводит на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган», вмещающем более 14 тысяч зрителей. В Суперлигу Турции команда впервые пробилась в 1959 году.

«Касымпаша» является одним из стамбульских клубов в Турецкой суперлиге наряду с такими клубами как «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир» и «Фатих Карагюмрюк». В 2021 году клуб отметил столетие своего существования.

История

Текущий состав 

По состоянию на 26 августа 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Турции
ФК «Касымпаша»
Спорт в Стамбуле